David Bowe ist der Name folgender Personen:

* David Bowe (Politiker) (* 1955), britischer Politiker
 David Bowe (Schauspieler) (* 1964), amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 David Bowie (1947–2016), britischer Musiker, Schauspieler und Maler